Галеви́, Халеви, Ха-Леви (, ) — еврейская и французская фамилия. Известные носители:

 Галеви
 Галеви (ок. 1110—1180) — еврейский богослов-философ, историк и астроном.
 Галеви, Жозеф (1827—1917) — французский ориенталист.
 Галеви, Иехуда (ок. 1075—1141) — еврейский поэт и испанско-арабский философ.
 Галеви, Илан (1943—2013) — еврейско-палестинский активист, занимавший высокие должности в Организации освобождения Палестины.
 Галеви, Леон (1802—1883) — французский поэт и писатель, брат Фроманталя Галеви.
 Галеви, Людовик (1834—1908) — французский писатель, драматург и романист.
 Галеви, Фроманталь (1799—1862) — французский композитор, автор более чем сорока опер.
 Галеви, Эфраим (род. 1934) — израильский эксперт разведки, девятый директор Моссада.

 Халеви
 Халеви, Беньямин (1910—1996) — израильский судья и политик.

 Ха-Леви
 Ха-Леви, Херци (род. 1967) — израильский генерал, командующий Южным военным округом.